Cancilla är ett släkte av snäckor. Cancilla ingår i familjen Mitridae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Snäckor
Cancilla